Bitola
Bitola cinematográfica

Localidades
Bitola (Macedónia do Norte)

Desambiguação